В данном списке представлен перечень монет, выпущенных в 2011 году.

Январь 
5 января в США выпущена монета 1 доллар из серии «Коренные американцы» — «Договор с племенными нациями» (Treaties with Tribal Nations)..

10 января Национальный банк Словакии выпустил монету 2 евро, посвящённую 20-летию формирования Вишеградской группы.

24 января в США выпущена монету из серии «Национальные парки США» — "Национальный парк Геттисберг.

24 января Нидерландский банк выпустил монету 2 евро, посвящённую 500-летию издания книги «Похвала глупости» Эразма Роттердамского.

24 января 2011 года Банк Эстонии представил первые эстонские коллекционные евромонеты: серебряную монету с алмазной вставкой номиналом в 10 евро и биметаллическую монету из серебра и золота номиналом 20 евро
.

26 января Австрийский монетный двор выпустил золотую монету номиналом 50 евро к 200-летию музея Universalmuseum Joanneum в Граце.

28 января Немецкий федеральный банк выпустил шестую монету 2 евро из серии «Федеральные земли Германии» —Кёльнский собор.

Февраль 
1 февраля Банк России выпустил золотую монету номиналом 1000 рублей, посвящённую 150-летию начала эпохи Великих реформ

3 февраля Немецкий федеральный банк выпустил монету 10 евро, посвящённую 200-летию со дня рождения Ференца Листа

23 февраля в США выпущена монету 1 доллар, посвящённая 17 президенту Эндрю Джонсону.

23 февраля Австрийский монетный двор выпустил серебряную монету номиналом 20 евро, посвящённую Николаусу Жакену, в рамках единой европейской серии «Европейские исследователи».

Март 
1 марта Банк России выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля, посвящённую памятнику архитектуры России — Сергиево-Казанский собор, г. Курск

1 марта Банк России выпустил 2 монеты номиналом 10 рублей из серии Древние города России: Елец, Липецкая область и Соликамск, Пермский край

16 марта Национальный банк Австрии выпустил серебряную монету номиналом 25 евро «Роботизация».

22 марта Банк России выпустил две монеты, посвящённые 200-летию Внутренних войск МВД России

Апрель 
1 апреля Банк России выпустил 2 монеты, посвящённые 50-летию первого полёта человека в космос

1 апреля Банк России выпустил 4 монеты, посвящённые 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства

6 апреля Центральный банк Мальты в продолжение серии «Европейские исследователи» выпустил две новые коллекционные монеты достоинством 10 и 50 евро, отчеканенные из серебра 925 пробы и золота 916 пробы соответственно. Тема новых монет — «Финикийцы на Мальте». Они имеют единый дизайн.

13 апреля Национальный банк Австрии выпустил серебряную монету номиналом 20 евро «Карнунт» — третью монету из серии «Рим на Дунае».

15 апреля Банк России выпустил 6 монет, посвящённых XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи

Май 
1 мая Банк России выпустил 2 монеты, посвящённые истории русской авиации и монету, посвящённую Казанскому Богородицкому монастырю

4 мая Национальный банк Австрии выпустил серебряную монету номиналом 10 евро «Линдворм в Клагенфурте», которая посвящена сказочному дракону Линдворму. Линдворм с 1583 года стоит на Новой площади () Клагенфурта..

19 мая в США выпущена монета 1 доллар, посвящённая 18 президенту Улиссу Гранту.

23 мая Банк России выпустил монету из серии «Города воинской славы», посвящённую городу Белгороду

Июнь 
1 июня Банк России выпустил монету, посвящённую Павловскому дворцово-парковому ансамблю

9 июня Немецкий федеральный банк выпустил монету 10 евро, посвящённую 125-летию автомобиля

9 июня Немецкий федеральный банк выпустил монету 10 евро, посвящённую Чемпионату мира по футболу среди женщин 2011

15 июня Национальный банк Австрии выпустил серебряную монету номиналом 5 евро «Австрия — страна лесов»

16 июня Банк России выпустил монету, посвящённую Году итальянской культуры и итальянского языка в России и Году российской культуры и русского языка в Италии:

20 июня Банк Словении выпустил три монеты, посвящённые 20-летию независимости Словении

23 июня Немецкий федеральный банк выпустил золотую монету 20 евро «Бук» (Buche)

30 июня Банк России выпустил 2 монеты из серии «Города воинской славы», посвящённые городам Курск и Орёл

30 июня Национальный банк Украины выпустил монету из серии «Древние города Украины», посвящённую 800-летию города Збараж

Июль 
1 июля Банк России выпустил 3 монеты, посвящённые Ракетным войскам стратегического назначения

1 июля Банк России выпустил монету из серии Российская Федерация: Воронежская область

1 июля Банк России выпустил монету из серии «Города воинской славы», посвящённую городу Владикавказу

14 июля Немецкий федеральный банк выпустил монету 10 евро, посвящённую 500-летию Тиля Уленшпигеля

Август 
18 августа в США выпущена монета 1 доллар, посвящённая 19 президенту Ратерфорду Хейсу.

23 августа Национальный банк Узбекистана выпустил монету, посвящённую 20-летию независимости Узбекистана.

Сентябрь

Октябрь 
7 октября Королевский монетный двор Канады отчеканил две монеты номиналом 1 и 2 доллара, посвященные юбилею Первого Национального парка Канады, которому исполнилось 100 лет. Монета 1 канадский доллар отчеканена из никелированной бронзы, имеет вес 7 г, диаметр 26,5 мм. Тираж — 5 000 000 шт. Монета 2 канадских доллара отчеканена из сплава (внешняя часть: 99 % Ni; внутренняя часть 92 % Cu, 6 % Al, 2 % Ni), имеет вес 7,3 г, диаметр 28 мм..

Ноябрь 
17 ноября в США выпущена монета 1 доллар, посвящённая 20 президенту Джеймсу Гарфилду.

Декабрь 
12 декабря Королевский монетный двор Канады отчеканил золотую 50-центовую монету, на реверсе которой изображен бизон. Драгоценный металл — золото (чистота металла — 99,99 %), качество чеканки — «пруф», масса — 1,27 г, диаметр — 13,92 мм, тираж — 2500 штук.

13 декабря Центральный банк Филиппин выпустил памятную монету номиналом 1 песо, посвящённую 150-летию со дня рождения национального героя Хосе Рисаля.

Примечания

См. также 
 Доллар Сакагавеи
 Памятные монеты 2 евро
 Памятные монеты евро Эстонии
 Памятные монеты евро Австрии
 Список памятных монет России 2011 года
 Программа однодолларовых президентских монет
 Памятные монеты евро Германии

Списки монет по годам
Памятные монеты
Юбилейные монеты
2011 год